Конгресс-Хайтс ():

 Конгресс-Хайтс — район в Вашингтоне 
 Конгресс-Хайтс — станция Вашингтонского метро